Dies ist eine Minister für Staatsadministration Osttimors (; ) seit der Ausrufung der Unabhängigkeit 1975. Zusätzlich werden die Vizeminister und, sofern als Amt vorgesehen, die dem Ministerium für Staatsadministration (MAE) untergeordneten Staatssekretäre angegeben.

Zwischen 1975 und 2000 bestand aufgrund der indonesischen Besatzung nur eine Exilregierung. In ihr waren keine entsprechenden Ressorts vorgesehen. Ab der ersten Übergangsregierung unter UN-Mandat gab es ein Ministerium für Innere Verwaltung, ab 2003 eine Vizeministerin für Staatsadministration und ab 2005 ein eigenes Ministerium.

Minister für Staatsadministration

Vizeminister

Staatssekretäre

Weblinks 

 Homepage des Ministeriums für Staatsadministration Osttimors (tetum)
 Facebook-Auftritt des Ministeriums für Staatsadministration Osttimors (Tetum)

Einzelnachweise 
Für Belege siehe Artikel zu den einzelnen Regierungen.

Staatsadministration Osttimor
!
Staatsadministration